Yale World Fellows — международная стипендиальная программа Йельского университета, направленная на построение сети новых мировых лидеров и расширение международного взаимопонимания. Каждый год по этой программе выбираются примерно пятнадцать одарённых людей, представляющих разнообразные страны всего мира, которые приглашаются в Йельский университет пройти обучение в течение одного учебного семестра, изучая важнейшие глобальные проблемы и способствуя международному диалогу.

Стипендиаты, как правило, выбираются на раннем этапе, в середине своей карьеры, в различных секторах — в правительствах, бизнесе, средствах массовой информации, неправительственных организациях, сфере образования, религиозных организациях, вооружённых силах, гуманитарных науках и искусстве. Программа призвана помочь стипендиатам расширить свой профессиональный и личный кругозор и подготовиться к роли лидеров. Обучение по программе проводится каждую осень, с середины августа до середины декабря.

История 
В 2001 году, по случаю трехсотлетия Йельского университета, президент университета Ричард К. Левин выдвинул ряд инициатив, направленных на укрепление международного влияния Йельского университета. Всемирная стипендиальная программа Йельского университета была одной из них, и с тех пор она стала отличительной чертой университетской международной программы подготовки руководящих кадров, с неуклонно растущей международной репутацией. Первый набор стипендиатов был собран в Нью-Хейвене осенью 2002 года, и теперь университет может похвастаться более чем 150 восходящими лидерами по всему миру, представляющими 74 страны. Это настоящие новаторы с активной жизненной позицией — от высокопоставленных правительственных чиновников и членов парламентов до активистов-практиков, журналистов-исследователей, передовых художников и перспективных бизнесменов.

Основные цели 
Всемирная стипендиальная программа Йельского университета имеет три основные задачи:
 Расширение базы знаний и укрепление лидерских навыков ряда перспективных руководителей со всего мира.
 Углубление международного диалога в кампусе Йельского университета, где стипендиаты играют роль катализаторов тем для общения.
 Создание международной сети из принимающих решения специалистов разных областей знаний, которые связаны с Йельским университетом и друг с другом.

Учебный план 

Семинар по глобальным вопросам
 Глобализация: новая инкарнация старого процесса ()
 Большая стратегия ()
 Личность ()
 Религия и политика ()
 Американская исключительность и права человека ()
 Гражданство и равенство ()
 Международные аспекты демократизации ()
 Транснациональное управление ()
 Коррупция, демократия и развитие ()
 Теории лидерства ()
и др.

Также, в течение каждой недели для слушателей, заинтересованных в более подробном изучении предметов, проводятся свободные курсы по различным темам. Наиболее популярные среди стипендиатов курсы:

 Конкурентная стратегия ()
 Семинар по правам человека ()
 Повышение навыков ведения переговоров ()
 Национализм, национальность, и война ()
 Вопросы теории демократии ()
 Ведение переговоров ()
 Поведенческие и институциональные экономики()
 Международные финансы ()
 Разработка выигрышных стратегий ()
 Стратегия, технология и война ()

Известные выпускники 
Алексей Анатольевич Навальный

Примечания

Ссылки 
 Yale World Fellows Program Official Website
 TEDx Yale World Fellows Event Page
 Yale Global Online Magazine
 Yale and the World

Йельский университет
Образовательные программы США